Le mot enclume peut désigner :
 une enclume, un outil de forgeron, mais aussi sur des modèles plus spécifiques, de cordonnier et autres ;
 une cellule à enclumes de diamant, un dispositif qui permet de soumettre un matériau à des pressions et températures très élevées et de réaliser de nombreuses mesures physiques dans ces conditions ;
 l’enclume, le deuxième osselet de l'oreille moyenne ;
 l’enclume la partie supérieure d'un nuage d'orage (cumulonimbus) mature ;
 l’enclume, un instrument de musique de la famille des percussions ;
la position de l'enclume, une position sexuelle, variante du missionnaire.

Patronyme 
 Désiré L'Enclume (1960-2019), joueur puis entraîneur mauricien de football.